Dit is de wereldranglijst van januari 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 januari 2001.

Mannen 01